Превија може да се односи на:

 Горња Превија, насеље у општини Рибник, Република Српска, БиХ
 Доња Превија, насеље у општини Рибник, Република Српска, БиХ

или

 Превија (врх), планиски врх 1.856 метара
 Планинарско спортско друштво Превија, планинарско друштво из Бање Луке